Austrofundulus är ett släkte av fiskar. Austrofundulus ingår i familjen Rivulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Austrofundulus